Salvia agrestis (lateinisch für „wilde Salbei“) steht für:

 Wiesensalbei, Salvia pratensis L. (subsp. pratensis)
 Gewöhnlicher Wasserdost (eupatorium) in alten Texten